107 Рыб () — звезда, которая находится в созвездии Рыб на расстоянии около 24,4 световых лет от Земли.

Характеристики 
Звезда относится к классу оранжевых карликов главной последовательности, её масса и диаметр составляют 83 % и 80 % солнечных соответственно. Светимость звезды составляет 37 % солнечной. 107 Рыб, возможно, является переменной звездой, поэтому в звёздных каталогах она иногда выступает под названием NSV 600.

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 10 световых лет от системы 107 Рыб:

В научной фантастике 
Система 107 Рыб упоминается в романе Аластера Рейнольдса «Пропасть искупления» (). На орбите звезды обращаются газовый гигант Хэлдора () и обитаемая луна Хэла ().

См. также 
 Список звёзд созвездия Рыб

Примечания

Ссылки 
 Solstation

Объекты Флемстида